Jordi Torres Fernández (Rubí, 27 augustus 1987) is een Spaans motorcoureur.

Carrière
Torres is tweevoudig kampioen van de CEV Buckler Moto2 en de Europese Supersport in zowel 2011 als 2012. In 2010 maakte hij tevens met een wildcard voor de Grand Prix van Catalonië zijn debuut in de Moto2-klasse van het wereldkampioenschap wegrace op een Promoharris. In 2011 rijdt hij vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië op een Aprilia als vervanger van Julián Simón en later Javier Forés. Ook in 2012 rijdt hij in de Grand Prix van Catalonië, ditmaal op een Tech 3 als eenmalige vervanger van Xavier Siméon. Vanaf de Grand Prix van Indianapolis dat jaar was hij de vervanger van Toni Elías op een Suter. In 2013 reed hij voor het eerst een volledig seizoen in de Moto2-klasse. Hij behaalde zijn eerste overwinning in de Grand Prix van Duitsland en stond in Australië en Valencia ook op het podium. Nadat hij deze resultaten niet wist te verbeteren in 2014, stapte hij in 2015 over naar het wereldkampioenschap superbike, waar hij op een Aprilia uitkomt. Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari stond hij voor het eerst op het podium in deze klasse.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link
 

Spaans motorcoureur
MotoGP-coureur